L'affaire Dominici est une célèbre affaire judiciaire française (1952).

Deux films en ont été tirés :
 L'Affaire Dominici, film de Claude Bernard-Aubert (1973) ;
 L'Affaire Dominici, téléfilm de Pierre Boutron (2003).

Voir aussi 
 

Homonymie de titre